Пашко́в — російське прізвище. Відомі носії:
Пашков
 Пашков Валентин Іванович (1919–1982) — український радянський партійний діяч.
 Пашков Олександр Костянтинович (*1944) — радянський хокеїст, тренер і телевізійний коментатор.
 Пашков Олексій Сергійович (*1981) — український легкоатлет.
 Пашков Петро Олександрович (*1956) — український піаніст, композитор, аранжувальник, керівник ансамблю «Джаз вуйко бенд».
 Пашков Сергій Борисович (*1959) — український радянський діяч, слюсар-електромонтажник Малинського дослідно-експериментального заводу Житомирської області. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
Пашкова
 Пашкова Валентина Степанівна (*1954) — український культурно-освітній і громадський діяч, доктор історичних наук, доцент. Заслужений працівник культури України (2007).
 Пашкова Ольга Йосипівна (*1966) — український кінознавець. Кандидат мистецтвознавства (1995).
російські прізвища